Jean Philippe peut désigner :
Jean Philippe, un chanteur ayant participé à l'Eurovision en 1959 ;
Jean Philippe, un résistant fusillé par les Allemands en 1944.